

Patronyme 

 Gabrielle Hanoka, dite Gaby Aghion, styliste française, mère de Philippe Aghion ;
 Gabriel Aghion, scénariste et réalisateur français ;
 Philippe Aghion, économiste français ;
 Anne Aghion, réalisatrice, documentariste et productrice franco-américaine.

Autres 
 Beit Aghion, résidence officielle du Premier ministre d'Israël
 Robert Aghion, nouvelle d'Hermann Hesse écrite en 1912